A portugál nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Estorilban rendezték május 6-án.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Sandro Cortese diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Portugál
motogp